Дражовице могу бити:

 Дражовице (Вишков), насељено мјесто у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Дражовице (Клатови), насељено мјесто у округу Клатови, Плзењски крај, Чешка Република